Эрнест Фридрих Тоде (, 27 мая 1858, Парголово — 5 декабря 1932, Мюнхен) — художник монументально-декоративного искусства, мастер расписного паечного витража, живописец по стеклу, исследователь западноевропейской геральдики.

Биография 
Эрнест Фридрих, сын коммерсанта Рудольфа Тоде, происходил из древнего немецкого рода в Любеке. В 1660 году семья переехала в Курляндию, члены семьи занимались торговлей в Лиепаи, занимали видные должности в городском магистрате. Затем отец будущего художника попытался найти работу в Санкт-Петербурге, и семья обосновалась в немецкой колонии в местечке Паркола (позднее село Парголово Выборгского района). Для обучения в гимназии отец отослал мальчика к родственникам в Ригу. Закончив гимназию, Эрнест Фридрих в 1878—1882 годах учился архитектуре в Политехническом институте в Риге.

Затем переехал в Мюнхен. С 1882 по 1885 год учился живописи в Мюнхенской академии художеств, в том числе у Отто Зайтца. В 1885—1887 годах работал в Харькове рисовальщиком и живописцем-портретистом. Затем отправился в Дюссельдорф. Учился в Дюссельдорфской академии художеств, в 1887—1888 годах у Эдуарда фон Гебхардта, портретной и жанровой живописи у Вильгельма Зона и в 1890 году у пейзажиста Ойгена Дюкера.

В Дюссельдорфе, в Отеле «Eiskellerberg», расположенном напротив главного здания Академии художеств, Эрнст Тоде в 1891—1894 годах преподавал рисование и черчение в Школе художественных ремёсел (Kunstgewerbeschule). В 1894 году в этом же здании он организовал мастерскую росписи по стеклу. С 1909 по 1914 год Эрнст Тоде жил в Регенсбурге, работал рисовальщиком родовых гербов и эмблем. С началом Первой мировой войны Эрнст Фридрих переехал в Мюнхен. Художник скончался в возрасте 74 лет. Похоронен в Мюнхене.

Витражи 

В Германии, прежде всего в Мюнхене, издавна существовала школа живописи по стеклу (. В начале 1840-х годов Королевский институт живописи на стекле действовал в Берлине. В 1867 году в пригороде Мюнхена мастерские по изготовлению витражей для жилых интерьеров организовал В. Д. Сверчков. На территории Российской империи в то время не было подобных мастерских.

В 1893 году в Риге для старой лютеранской церкви Святой Гертруды (Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskā baznīca) потребовались новые витражи. Местная община пожелала видеть орнаментальные композиции в готическом стиле, чтобы они соответствовали архитектуре храма. Рисунок витражей сделал Вильгельм Бокслаф, известный рижский архитектор и друг Эрнста Тоде. Выполнить эскизы в стекле доверили Эдуарду Байерману, но, занятый другими заказами, он передоверил работы Эрнсту Тоде. В 1894 году в Риге на выставке в Ремесленном клубе были показаны витражи Байермана и мебель, сделанная по рисункам Тоде.

В 1895 году в Риге, на Александровской, 76, было открыто витражное ателье «Тоде и Байерман». Витражи изготавливали в традиционной наборной (мозаичной), или паечной, технике, при которой отдельные, вырезанные по контуру рисунка кусочки разноцветного стекла дополнительно расписываются огнеупорными силикатными красками с последующим обжигом, а затем соединяются свинцовой оправой. Мастерская изготавливала витражи по частным заказам, а также для Домского собора, церквей Св. Иоанна и Св. Петра в Риге, Св. Иоанна в Тарту, для костёлов в других городах Прибалтики, для петербургских реформатских храмов и для римско-католической церкви Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Мастерская Тоде в связи с обилием заказов постепенно расширялась. В 1903—1905 годах создавались витражи для окон Торгового дома братьев Елисеевых на Невском проспекте Санкт-Петербурга, а также для дома В. П. Елисеева на набережной Мойки, 59. Многие витражи из-за их хрупкости, а чаще по причине вандализма, не сохранились. В Торговом доме Елисеевых они частично воссозданы при реставрационных работах в 2011—2012 годах.

Помимо витражей Эрнст Тоде занимался изучением европейской геральдики. В 1902 году он задумал издавать Балтийский геральдический календарь, в котором планировал размещать рисунки гербов местных династических родов, но затея оказалась слишком сложной, а революция 1905 года поставила под сомнение многие проекты. В 1906 году Эрнст Тоде работал над витражами для здания рижского Биржевого коммерческого училища (ныне Академия художеств Латвии).

В 1909 году Эрнст Тоде покинул Ригу и переселился в небольшое местечко Кёнигсвизен под Регенсбургом в Баварии. Там он занялся живописью и генеалогическими изысканиями. Свои геральдические исследования он оформлял в виде красочных таблиц и издавал считанными экземплярами.

Основные работы 
 Окно сакристии церкви Святого Петра в Риге
 Два арочных алтарных окна и витражи окон трансепта римско-католической церкви Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. 1897
 Окно Немецкой реформатской церкви в Санкт-Петербурге (здание не сохранилось)
 Витражи лестницы особняка Набоковых на Большой Морской, 47. Санкт-Петербург. 1898
 Витражи Готической столовой особняка А. Ф. Кельха на Сергиевской ул., 28. Санкт-Петербург. 1898
 Витражи Торгового дома братьев Елисеевых на Невском проспекте. Санкт-Петербург
 Витражи Доходного дома В. П. Елисеева на набережной Мойки, 59
 Витражное окно Церкви Святого Креста в Пайде, Эстония. 1901
 Окно апсиды в Хоральной синагоге в Киеве
 Витражи здания рижского Биржевого коммерческого училища (ныне Академия художеств Латвии). 1906
 Окно в церкви Вайсенштайн. Бавария. 1901
 Витражи Римско-католического костёла Св. Николая в Киеве

Примечания

Литература 
 Власов В. Г. Витраж // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. II, 2004. — С. 597—603.
 Кириков Б. М. Зорина А. М. Витражи Петербурга// Наше наследие. 1990. — № 4. — С. 148—158
 Шульгина Т. М. Витражи Э. Тоде // Краеведческие записки. Исследования и материалы. — Вып. 5. — СПб.: КГИОП, 1997. — С. 244—258
 Грасис Т. Латвийский витраж. — Рига, 1979

Художники Германии XIX века
Художники Германии XX века
Художники-витражисты